The Girl at the Key – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
The Girl at the Key – cortometraggio del 1915 diretto da Ashley Miller